Marius Holtet (né le   à Hamar en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2002 en Division 1 suédoise en jouant pour le Skåre BK. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . Il part en Amérique du Nord en 2004 et joue aux Aeros de Houston. De 2005 à 2008, il est assigné aux Stars de l'Iowa club-école des Stars dans la Ligue américaine de hockey. En 2008, il signe au Färjestads BK en Elitserien.

Carrière internationale
Il représente la Norvège aux différentes compétitions internationales depuis 2003. Il a également participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Bofors IK ||Allsvenskan || 14|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
|2003-2004 ||Bofors IK ||Allsvenskan || 43|| 11|| 3|| 14|| 90|| || || || || 
|-
|2004-2005 ||Aeros de Houston|| LAH || 54|| 7|| 5|| 12|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2004-2005 ||Ice Gators de la Louisiane||ECHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2005-2006 ||Stars de l'Iowa||LAH || 68|| 9|| 13|| 22|| 61|| 7|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2006-2007 ||Stars de l'Iowa||LAH || 66|| 16|| 15|| 31|| 48|| 11|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2007-2008 ||Stars de l'Iowa||LAH || 66|| 10|| 8|| 18|| 35|| || || || || 
|-
|2008-2009 ||Färjestads BK || Elitserien || 49|| 3|| 5 || 8|| 26|| 13|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
|2009-2010 || Färjestads BK || Elitserien || 55|| 5|| 4|| 9|| 42|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 55|| 4|| 4|| 8|| 14|| 14|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 51|| 8|| 6|| 14|| 55|| 11|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 52|| 9|| 10|| 19|| 50|| 10|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 29|| 5|| 2|| 7|| 18||-|| -||-|| -|| -
|-
|2014-2015 || Färjestads BK || SHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-|| -||-|| -|| -
|-
|2015-2016 || Färjestads BK || SHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-|| -||-|| -|| -

Références

Naissance en août 1984
Naissance à Hamar
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur du Färjestads BK
Joueur du BIK Karlskoga